Bærum SK (Bærum Sportsklubb) ist ein Fußballverein aus Sandvika, Norwegen und spielt aktuell in der 1. Division. Der Klub wurde am 26. März 1910 gegründet.

Geschichte 
Der Verein wurde am 26. März 1910 maßgeblich von Harald Julsrud und Hans Larsen als Grane Fotballklubb gegründet, änderte ihn aber bereits am 6. September in Grane Sportsklubb, um den verschiedenen Sportarten im Verein gerecht zu werden. Am 5. November 1946 beschlossen alle Vereine des Kadettangen – Grane FK, Sandvika AIL und Sandvika IL – den Zusammenschluss, worauf erstmal unter dem Namen Sandvika IL weitergespielt wurde. In einer außerordentlichen Generalversammlung kam es dann zur Umbenennung in Idrettslaget Mode (IL Mode Sportverein Mode), unter dem bis 1969 gespielt wurde, als am 13. März eine weitere Umbenennung in den heutigen Vereinsnamen erfolgte.

Die erfolgreichste Saison wurde 1993 gespielt, als man den 5. Platz in der 1. Division erreichte.

Bekannte Spieler 
  Vidar Davidsen (1976)
  Lars Bohinen (1986)
  Christer Basma (1990–1992)
  Thomas Finstad (1994–1997, 2008–)
  Lutz Pfannenstiel (2003, 2007)

Platzierungen

Siehe auch 
 Bærum SK (Eishockey)

Weblinks 
 Offizielle Website
 Fanseite

Einzelnachweise 

 
Norwegischer Fußballverein
Gegründet 1910
Organisation (Bærum)